Columba  o constel·lació de la Coloma 
 Columba (gènere), gènere d'ocells columbiformes de la família Columbidae 
 Sant Columba (521-597), monjo, abat i missioner irlandès a Escòcia
 Columba  o Columbà, (540 - 615), monjo irlandès missioner a terres d'Europa i fundador de monestirs a Anglaterra, França i Itàlia
 Columba de Rieti (1467 - 1501), monja dominica, mística i beata catòlica
 Espai Columba''', equipament museístic al nucli de Santa Coloma (Principat d'Andorra)